«Petite-Rivière» puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Petite Rivière, 1º sección comunal de la comuna haitiana de Dame-Marie.
 Petite Rivière, 1º sección comunal de la comuna haitiana de Léogâne.
 Petite Rivière de Bayonnais, 1º sección comunal de la comuna haitiana de Artibonito.
 Petite-Rivière-de-l'Artibonite, comuna haitiana.
 Petite-Rivière-de-Nippes, comuna haitiana.
 Petite-Rivière-Saint-François, municipio de Quebec (Canadá).